Maximilian Ahlschwede (Bad Oldesloe, 1990. február 10. –) német labdarúgó, a Hansa Rostock hátvédje.

További információk 
Maximilian Ahlschwede adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1990-ben született személyek
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Az Arminia Bielefeld labdarúgói
A Kickers Offenbach labdarúgói
Az SV Wehen Wiesbaden labdarúgói
A Hansa Rostock labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek